

Musica 
 Arpa – famiglia di strumenti musicali cordofoni
 Arpa da concerto
 Arpa celtica
 Arpa paraguaiana
 Arpa tripla gallese
 Arpa viggianese

Sigle 
 ARPA – Agenzia regionale per la protezione ambientale
 ARPA – Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
 .arpa – Address and Routing Parameter Area, TLD internet riservato per scopi infrastrutturali
 ARPA – Automatic Radar Plotting Aid, ovvero Radar ad elaborazione automatica dei dati
 ARPA – Average Revenue Per Advertiser
 ARPA – organizzazione militare statunitense oggi nota come Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), che ideò il progetto Arpanet

Altro 
 Arpa – fiume dell'Armenia
 Arpa – figura araldica